Arvonia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arvonia (Kansas)
 Arvonia (Virginia)